

Sigle 
iTV est un sigle qui peut désigner :
 iTV, le nom de l'Apple TV lors de son annonce en 2006, il s'agit d'un appareil conçu par Apple qui permet la communication entre un smartphone (ou un ordinateur) et un téléviseur.

ITV est un sigle qui peut désigner :
 Interactive television (en français, télévision interactive), une télévision permettant l'interaction avec l'utilisateur souvent avec une télécommande ou un clavier ;
 ITV, un groupe audiovisuel britannique contrôlant 11 des 15 chaînes du réseau  ;
 ITV, un réseau privé regroupant 15 chaînes de télévision commerciale au Royaume-Uni ;
 ITV, une chaîne de ce réseau, appelée ITV1 jusqu'en 2013 ;
 ITV2, ITV3, ITV4, les autres chaînes du réseau ;
 Internacia Televido, la première chaîne de télévision en espéranto émettant de 2003 à 2006 ;
 İctimai Televiziya, la chaîne de télévision publique azerbaïdjanaise ;
 inspection télévisée, une vérification du réseau d’assainissement (canalisations, regards de visite et boîtes de branchement).

Autres 
ITV est une abréviation qui peut désigner :
 Instructeur de vol à voile.